Floris van Egmont (bijgenaamd Fleurken Dunbier) (1469 – 25 oktober 1539) was graaf van Buren en Leerdam, heer van IJsselstein, Kortgene, Jaarsveld (vanaf 1518) en Sint-Maartensdijk. Hij was stadhouder van Gelre (1507-1511) en stadhouder van Friesland (1515-1518). Ook was hij heer van Eindhoven en Cranendonck (1521-1539).

Levensloop 

Floris was de zoon van Frederik van Egmont en Aleida van Culemborg. Vanaf het begin van de jaren 1490 was hij als kamerheer opgenomen in de hofhouding van Filips de Schone. Na diens overlijden zetelde Floris in de Hofraad van Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden. In 1505 werd hij ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

Als stadhouder (1507-1511) vertegenwoordigde Floris de Habsburgse regering in die delen van Gelre die zij beheerste. Hij was op 3 juni 1515 aanwezig onder de edelen in Dordrecht bij de inhuldiging van Karel van Spanje als 'graaf van Holland'. In 1515 werd hij de eerste stadhouder van Friesland. Hij raakte daarbij betrokken in de Gelderse Oorlogen en was onder andere aanwezig bij het beleg van Sneek, rond 1517-18 gaf hij het stadhouderschap van Friesland op.

Floris was tevens legerleider: in 1523 werd hij als bevelhebber van een Bourgondisch leger aangesteld dat samen met Engelse troepen Frankrijk zou binnenvallen. In 1528 belegerde hij Harderwijk en veroverde deze stad op de opstandige Geldersen. Het beleg van Tiel in datzelfde jaar werd echter afgeslagen door Jelis van Riemsdijk, ambtman van Maas en Waal. In 1536 was Floris kapitein-generaal van het leger dat opereerde in het noorden van de Lage Landen.

Huwelijk en kinderen
Uit het huwelijk dat hij op 12 oktober 1500 aanging met Margaretha van Glymes-Bergen werd o.a. een zoon Maximiliaan  en dochter Anna geboren.

Maximiliaan werd later, net als zijn vader, stadhouder van Friesland. Maximiliaan was de vader van Anna van Egmont, de eerste echtgenote van Willem van Oranje.

Dochter Anna trouwde achtereenvolgens met Jozef van Montmorency en met Jan van Horne. Zij was de moeder van Filips van Montmorency, graaf van Horne, en van Floris van Montmorency.

Floris van Egmont is afgebeeld op een glas-in-loodraam in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten.

Voorouders

Externe link 
 Stadmuseum IJsselstein, Portret Floris van Egmond

Huis Egmont
Egmont, Floris
Egmont, Floris
Egmont, Floris
Egmont, Floris
Graaf van Buren en Leerdam
Heer van IJsselstein
Heer van Cranendonck
Heer van Eindhoven
Heer van Kortgene